Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Gerry Weber Open 2013 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl první nasazený pákistánsko-nizozemský pár Ajsám Kúreší a Jean-Julien Rojer, který byl vyřazen v úvodním kole dvojicí Bracciali a Erlich.

Čtyřhru vyhrál třetí nasazený mexicko-americký pár Santiago González a Scott Lipsky, který ve finále zdolal italsko-izraelskou dvojici tvořenou Danielem Braccialim a Jonatanem Erlichem poměrem 6–2 a 7–6(7–3).

Nasazení párů 
  Ajsám Kúreší /  Jean-Julien Rojer (1. kolo)
  Julian Knowle /  Horia Tecău (semifinále)
  'Santiago González /  Scott Lipsky (vítěz)
  Treat Conrad Huey /  Dominic Inglot (čtvrtfinále)

Pavouk 

{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Čtvrtfinále
| RD3=Semifinále
| RD4=Finále

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= A Kúreší   J-J Rojer
| RD1-score01-1=77
| RD1-score01-2=65
| RD1-score01-3=[3]
| RD1-seed02=
| RD1-team02= K Nišikori   M Raonic
| RD1-score02-1=64
| RD1-score02-2=77
| RD1-score02-3=[10]

| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= R Kern   J-L Struff
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=2
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04=
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=7
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=4
| RD2-team03= TC Huey   D Inglot
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=[4]
| RD2-seed04=
| RD2-team04= D Bracciali   J Erlich
| RD2-score04-1=1
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=[10]

| RD2-seed05=
| RD2-team05= JS Cabal   R Farah
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=3
| RD2-team06= S González   S Lipsky
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= J Melzer   P Petzschner
| RD2-score07-1=
| RD2-score07-2=
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= J Knowle   H Tecău
| RD2-score08-1=w/o
| RD2-score08-2=
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=
| RD3-team01=
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=1
| RD3-score01-3=[4]
| RD3-seed02=
| RD3-team02= D Bracciali   J Erlich
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=[10]

| RD3-seed03=3
| RD3-team03= S González   S Lipsky
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2='''6
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= J Knowle   H Tecău
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=4
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=
| RD4-team01= D Bracciali   J Erlich
| RD4-score01-1=2
| RD4-score01-2=63
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=3
| RD4-team02=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk mužské čtyřhry

Tenis v Německu v roce 2013
Halle Open
ATP World Tour 2013